Orford (Tasmanië), een plaats op Tasmanië, Australië
Orford (Quebec), een plaats in Quebec, Canada
Orford (New Hampshire), een plaats in de Verenigde Staten
Orford (Cheshire), een voorstad van Warrington in het Verenigd Koninkrijk
Orford (Suffolk), een stadje in het Verenigd Koninkrijk, waar ook gelegen zijn:
Orford Castle
Orford Ness

Zie ook:
Graaf van Orford, een Britse adellijke titel, waarvan de bekendste graven zijn:
Edward Russell (1653 – 1727), 1e graaf van Orford, een Engels marine-officier
Robert Walpole (1676 – 1745), de eerste minister-president van Groot-Brittannië
Horace Walpole (1717 – 1797), Brits politicus en schrijver